Le qualificazioni per il campionato mondiale di pallavolo femminile 2014 dell'Africa mettono in palio 2 posti. Delle 53 squadre africane appartenenti alla CAVB e aventi diritto di partecipare alle qualificazioni, ne partecipano 42.

Squadre partecipanti 

 
  (ritirato)
 
 
 
 
 
  (ritirato)
  (ritirate)
 
 

  (ritirata)
 
 
 
 
 
 
  (ritirata)
  (ritirato)
 
  (ritirato)

 
 
 
 
 
 
 
  (ritirato)
 
 

 
  (ritirato)
  (ritirato)

Turno subzonale

Gruppo A 
 Luogo:  Sidi Bou Said
 Date: 18-19 luglio 2013

Risultati

Classifica

Gruppo B 
 Luogo:  Dakar
 Date: 18-21 luglio 2013

Risultati

Classifica

Gruppo D 
 Luogo:  Ouagadougou
 Date: 17-19 luglio 2013

Risultati

Classifica

Gruppo E 
 Luogo:  Abuja
 Date: 23-25 luglio 2013

Risultati

Classifica

Gruppo F 
 Luogo:  Libreville
 Date: 15-22 luglio 2013

Risultati

Classifica

Gruppo H 
 Luogo:  Nairobi
 Date: 26-30 luglio 2013

Risultati

Classifica

Gruppo J 
 Luogo:  Maputo
 Date: 3-6 luglio 2013

Risultati

Classifica

Gruppo K 
 Luogo:  Lilongwe
 Date: 23-25 luglio 2013

Risultati

Classifica

Gruppo L 
 Luogo:  Victoria
 Date: 26-28 luglio 2013

Risultati

Classifica

Turno zonale

Gruppo N 
 Luogo: 
 Date: 8-10 novembre 2013

Risultati

Classifica 

La  si è qualificata per il turno zonale, ma poi si è ritirata.

Gruppo O 
 Luogo:  Abidjan
 Date: 28-30 novembre 2013

Risultati

Classifica

Gruppo P 
 Luogo: 
 Date: 3-4 novembre 2013

Risultati

Classifica

Gruppo Q 
 Luogo:  Kampala
 Date: 17-19 ottobre 2013

Risultati

Classifica

Gruppo R 
 Luogo:  Lusaka
 Date: 22-26 ottobre 2013

Risultati

Classifica

Gruppo S 
 Luogo:  Vacoas-Phoenix
 Date: 6 ottobre 2013

Risultati

Classifica

Fase finale

Gruppo T 
 Luogo:  Algeri
 Date: 23 febbraio-1º marzo 2014

Risultati

Classifica 

 Il  si è ritirato dopo essersi qualificato dal turno zonale.

Gruppo U 
 Luogo:  Nairobi
 Date: 16-22 febbraio 2014

Risultati

Classifica 

  si è ritirato dopo essersi qualificato dal turno zonale.

Voci correlate
 Campionato mondiale di pallavolo femminile 2014

Campionato mondiale di pallavolo femminile 2014